Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 2019 vond plaats van maandag 25 maart tot en met zaterdag 30 maart 2019 in Zoutelande. Denise van Dam werd voor de eerste keer kampioen.

Plaatsing
Automatisch geplaatst voor de finale waren Heike Verheul (1e in het NK 2018), Ester van Muijen (2e in het NK 2018), Vitalia Doumesh (3e in het NK 2018). Laura Timmerman kwam via een sponsorplaats in de finale. Via de halve finale plaatsten zich Jorien Alink, Jacqueline Schouten, Denise van Dam, Nicole Schouten en Annemieke Stunnenberg-van de Kraats.

Resultaten

* SB staat voor Sonneborn-Berger punten, een vorm van weerstandspunten.

Externe links
 Officiële website NKvrouwen
 Finale groep
 Halve finale groep

Dammen in 2019
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sportevenement in Veere